Sentosa (eiland), eiland van Singapore.
 Sentosa (Grong Grong), plaats in Indonesië.
 Sentosa (Krueng Sabee), plaats in Indonesië.
 Sentosa (Mutiara), plaats in Indonesië.